Селище міського типу:
 Черняхів — Житомирська область, Черняхівський район
Села:
 Черняхів — Київська область, Кагарлицький район (дало назву Черняхівській культурі)
 Черняхів — Рівненська область, Рівненський район